Snookerns världsrankingpoäng 2013/2014 är de poäng som de professionella snookerspelarna samlat under snookersäsongen 2013/2014. Tillsammans med snookerns världsrankingpoäng 2012/2013 ligger de till grund för den första världsrankinglistan för säsongen 2014/2015.

Externa länkar
 2013/2014 Official Rankings (Revision One) Pro Snooker Blog
 2013/2014 Official Rankings (Revision Two) Pro Snooker Blog
 2013/2014 Official Rankings (Revision Three) Pro Snooker Blog
 2013/2014 Official Rankings (Revision Four) Pro Snooker Blog
 2013/2014 Official Rankings (Revision Five) Pro Snooker Blog
 2013/2014 Official Rankings (Revision Six) Pro Snooker Blog
 2013/2014 Official Rankings (End of Season) Pro Snooker Blog

Snookersäsongen 2013/2014